Advance Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Advance Township (North Dakota)
 Advance Township (Oklahoma)